Кастьельо-де-Хака (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 17.43 км². Население — 256 человек (на 2010 год). Расстояние — 83 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски
Населённые пункты Сарагосы